LBO peut signifier :
 , financement d'acquisition par emprunt. On le définit comme le rachat d'une entreprise par recours à l'effet de levier juridico-financier. Le moyen le plus souvent utilisé pour réaliser ce type d'opération est la création d'une holding de reprise.
 , cristal employé en optique non linéaire pour faire de la conversion de fréquence.